Цзяці́н () або Сайцу́нгґа фенгше́нь (маньчж.: Saicungga fengšen)  — девіз правління в 1796—1820 роках імператора Юн'яня династії Цін. Значення — «Чудова радість».

Таблиця років

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін